Acloque est un patronyme porté par :
 Alexandre Acloque (1871-1941), auteur de Faune de France  (1896).